Jalousie est une chanson de la chanteuse française Priscilla extraite de son troisième album, Une fille comme moi (paru début 2004).

En , sept mois après la sortie de l'album, la chanson a été publiée en single. C'était le troisième et dernier single de cet album.

La chanson a débuté à la  place en France dans la semaine du  et une semaine plus tard a atteint sa meilleure position à la  place.

Liste des titres

Classements

Notes et références

Liens externes 
 

Chanson de 2004
Single musical sorti en 2004
Chanson interprétée par Priscilla Betti
Single publié par Jive Records
Chanson écrite par Philippe Osman
Jalousie dans la fiction